Ada Botti Giachetti (1874-1946) – soprano italiana
 Cipriano Giachetti (1877-1951) – giornalista, scrittore e commediografo italiano
 Diego Giachetti (1954) – storico italiano
 Fosco Giachetti (1900-1974) – attore italiano
 Gianna Giachetti (1935) – attrice italiana
 Gianfranco Giachetti (1888-1936) – attore italiano
 Jacopo Giachetti (1983) – cestista italiano
 Rina Giachetti (1880-1959) – soprano italiana
 Roberto Giachetti (1961) – politico italiano
 Umberto Giachetti (1935) – ex calciatore italiano

Pagine correlate 
Giacchetti